Rocquigny hace referencia a varios artículos sobre comunas en Francia:

 Rocquigny (Aisne)
 Rocquigny (Ardenas)
 Rocquigny (Paso de Calais)